Ilidža je lahko:
 Ilidža, mesto in občina v Sarajevskem kantonu (FBH)
 Ilidža, naselje v občini Sanski Most (FBH)
 Istočna Ilidža, mesto in občina v Bosni (RS)